Си́нъя А́бэ (; ) — японский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Многократно был тренером различных национальных сборных Японии по кёрлингу; в числе прочего, тренировал женскую команду Японии на зимних Олимпийских играх  и .

Достижения 
 : золото (), серебро (, , ).
 : золото (1996, , , ), серебро (, , ), бронза (, )..
 : золото (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте команды Consadole Curling
 Профиль на сайте Curling World Cup
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Тренеры по кёрлингу Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу